Meininghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Meininghaus (1926–2013), deutscher Politiker (SPD)
 Jan Meininghaus (* 1973), deutscher Grafiker